Эзра Баззингтон () — американский характерный актёр, один из учредителей Нью-йоркского международного кинофестиваля Fringe.

Карьера 
Одной из примечательных его работ в кино стало появление в фильме ужасов «У холмов есть глаза» (2006). Готовясь к роли мутанта-людоеда Гоггла, актёр просмотрел документальный фильм о каннибалах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры XXI века
Актёры США